Lee Fogolin kan syfta på:

Lee Fogolin Sr., kanadensisk ishockeyspelare.
Lee Fogolin Jr., amerikansk ishockeyspelare.